Good Evening New York City () — двойной концертный альбом Пола Маккартни, выпущенный лейблом Hear Music в 2009 году на двух CD-дисках и одном DVD с видеофильмом. Альбом записан во время выступлений Маккартни и его аккомпанирующей группы в Нью-Йорке 17, 18 и 21 июля 2009 на концертах по случаю открытия стадиона «Сити-филд»; эти выступления, на которые за считанные часы было продано около 180 тысяч билетов, были частью тура Маккартни под названием Summer Live '09.

Альбом является третьим релизом, выпущенным Маккартни на лейбле Hear Music, после альбома Memory Almost Full (2007) и концертного EP-альбома Amoeba's Secret (2007).

В 2011 на 53-й церемонии вручения премий «Грэмми» запись песни «Helter Skelter» с этого альбома получила награду в номинации
«Лучшее сольное вокальное рок исполнение».

Об альбоме 
Концерты, записи с которых вошли в альбом, имели особое значение для Маккартни и его поклонников: стадион «Сити-филд» был построен вместо бывшего стадиона «Ши» (:en:Shea Stadium), где в 1965 с огромным успехом выступала группа The Beatles. В 2008 Маккартни совместно с Билли Джоэлом выступили на последнем концерте, проведённом на стадионе «Ши» перед его сносом. Джоэл вновь выступил вместе с Маккартни (на песне «I Saw Her Standing There») и в 2009 году, на первом из трёх концертов Маккартни, вошедших в альбом, — самом первом концерте на новом стадионе «Сити-филд».

Фильм о концертах, вошедший на DVD в «стандартном» издании (standard edition) альбома, был снят киногруппой под руководством режиссёра Пола Бичера (Paul Becher), который в течение многих лет создавал для Маккартни видеосюжеты, проецируемые на экраны на сцене во время концерта; эти видеосюжеты были использованы на более чем 200 выступлениях Маккартни и его групп. Съемки велись на 15 видеокамер высокой чёткости; также в фильм были включены кадры, снятые на 75 ручных мини-видеокамер («флип-камера»; :en:Flip Video), которые раздавали некоторым зрителям перед каждым из трёх концертов.

Над обработкой звука, записанного во время концертов, для сведения его в миксы для альбома и фильма (как в стерео-микс, так и в микс в формате 5.1) в студии работал долгое время сотрудничавший с The Beatles и позднее с Маккартни звукоинженер Джефф Эмерик; с ним вместе работал над звуком долгое время сотрудничающий с Маккартни звукоинженер Пол Хикс (Paul Hicks) — участвовавший также в ремастировании записей The Beatles для The Beatles Anthology и Let It Be... Naked, получивший две премии «Грэмми» за микширование альбома Love.

5 января 2010 записи исполнения песен «Sing the Changes», «Jet» и «Band on the Run», вошедшие в альбом, были выпущены как пакет из трех треков (three-track pack) для видеоигры из серии Rock Band.

Форматы выпуска альбома 
Комплект из альбома и фильма Good Evening New York City был издан в двух форматах:
 «Стандартное» издание (Standard Edition) — из трёх дисков (2 CD + 1 DVD)
 «Делюкс»-издание (Deluxe Edition) — из четырёх дисков (2 CD + 2 DVD)

В делюкс-издание был добавлен бонусный DVD, на котором размещено видео с выступлением Маккартни 15 июля 2009 в Ed Sullivan Theater, для его участия () в телешоу «Late Show with David Letterman».

«Стандартное» издание альбома доступно в компаниях сети Starbucks в США и Канаде, а также у других ретейлеров. «Делюкс»-издание доступно через созданный специально для распространения альбома онлайн магазин на официальном веб-сайте Маккартни; поставляется в футляре в виде книги с твёрдой обложкой ().

Список композиций

CD 1

CD 2

DVD 1 (стандартное и делюкс-издание)

DVD 2 (бонусный; делюкс-издание) 

 Good Evening People (audience documentary film)
 «I'm Down» (full performance)

Над альбомом работали 
 Пол Маккартни — ведущий вокал, бас-гитара, акустическая гитара, фортепиано, электрогитара, укулеле, мандолина.
  — акустическая гитара, электрогитара, бэк-вокал, ко-вокал на "I've Got A Feeling"
  — бас-гитара, акустическая гитара, электрогитара, бэк-вокал.
  — клавишные, электрогитара, аккордеон, губная гармоника, перкуссия, бэк-вокал.
  — барабаны, перкуссия, бэк-вокал.

Приглашённые музыканты 
 Билли Джоэл — вокал, фортепиано (в «I Saw Her Standing There»)

Технический персонал 
 Инженер записи на концерте: John Henry
 Инженеры звукозаписи: Jonas Westling, Richard Lancaster
 Микширование: Джефф Эмерик, Paul Hicks
 Мастеринг: Tim Young
 Фотографии: Bill Bernstein, Brantley Gutierrez, Линда Маккартни, Lloyd Bishop
 Оформление альбома (): Julian House
 Аннотация к альбому (): Michael Azerrad
 Режиссёр видео (): Paul Becher
 Менеджер проекта (): Scott Rodger

Чарты и классификации

Наивысшие места в чартах

Чарты по итогам года

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Paul McCartney — Good Evening New York City at Discogs
 JPGR’s Beatles site: Paul McCartney’s Good Evening New York City

Концертные альбомы Пола Маккартни
Концертные альбомы 2009 года
Концертное видео
Видеоальбомы 2009 года
Альбомы, спродюсированные Полом Маккартни
Альбомы Hear Music
Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний